В мифологии Турă, по велению Кепе записывает имена новорождённых, определяет их судьбу, от его благосклонности зависят успехи и неудачи человека, а также плодородие полей и благоприятствующая погода. Во время первого снега в жертву приносят гуся или барана, пиво кашу лепешки, ходят в гости. Кěпе определяет судьбу зимы. В это день вся родня собиралась у кого-либо из родственников. Считалось, что с этого времени начинаются зимние холода. Во время празднования проводили моления кěпене хурпа чÿк туни (Ашмарин,1994, с.190). Для этого резали жертвенного гуся, обратясь на восток молились:  Çершу тытан Кепе, çырлах (Государство держащее Кěпе, помилуй). Старики говорили: «Анне-кěпе, унпа пул вăрçма хушмаст» (с матерью Кěпе ссориться нельзя) (Ашмарин,1994,189). Мужская и женская рубаха кěпе дублируется в чувашских космогонических представлениях с защищающей народ и страну силой Кěпе. Кěпе (защита) чуваши называли косой крест в круге или без, рисуемый в это время мелом на дверях. На Кавказе крест в круге называю "хороший крест". Кепе ту название горы в селе Большое Карачкино Моргаушского района. Древнейший культ Кěпе христианство освоило в рамках своей новой идеологии. С этой целью была придумана церковная легенда о том, что в 910 году во время всеношной во Влахренской церкви в Константинополе некоему блаженному Андрею было видение, как будто божья матерь простерла покров. Это и явилось поводом для объявления нового праздника, удивительным образом совпадающим с более древним. Сегодня православие подменяет Кепе «главой ангелов».

Этимология 
Капа - по-персидски "халат, покров".  Ашмарин и Месарош выводили его из  (Кааба), а протоиерей Евфимий Малов считал, что оно происходит от еврейского кокаб (звезда). Часть других исследователей (Рясянен, Федотов) возводили чувашское кепе к финно-угорскому корню кава (небо). Наиболее вероятная этимология Кепа (Хепа, Хепат) субарарейско-хуритто-уруртсоке божество.

Примечания 

Чувашская мифология
Боги судьбы и случая
Боги по алфавиту